Бердово — название населённых пунктов:

Россия 
 Бердово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Бердово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Бердово — деревня в составе города Псков Псковской области.

См. также 
 Бердовка